Collongues kan syfta på:
 Collongues, Alpes-Maritimes
 Collongues, Hautes-Pyrénées